Бухоново — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухоново — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Бухоново — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Бухоново — деревня в Щёкинском районе Тульской области.